River Dee kan syfta på följande platser:

Australien 

 River Dee, Tasmanien,

Storbritannien 

 River Dee, Aberdeenshire, 
 River Dee, Galloway, 
 River Dee, Cumbria, 
 River Dee, Wales,

Se även 
 Dee River

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar